Доби () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Доби, Иштван (1898—1968) — председатель Совета министров Венгрии.
 Доби, Ларри (1923—2003) — американский профессиональный бейсболист.

См. также 
 Добби